Lustig (sau: Lusztig, Lustik, Lustick, Lustyk. etc.) este un nume de familie purtat de următoarele persoane:

 Adrian Lustig
 Arnošt Lustig (1926-2011)
 Branko Lustig (1932–2019)
 Mikael Lustig (* 1986)
 Oliver Lustig (1926-2017)
 Valentin Lustig (* 1955)
 Victor Lustig (1890-1947)
 William „Billy” Lustig (* 1955)

Lusztig 
 George Lusztig (Gheorghe Lusztig)

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești